Kevers of torren, een dier;
Tor (netwerk), een anoniem internetnetwerk;
Een Duitse poort, bijvoorbeeld Brandenburger Tor;
Transistor, een elektrische component;
Tor (geslacht), een vissengeslacht van de familie Eigenlijke karpers;
Tor (landvorm), een naam voor heuvels met een rotsachtige top op de Britse Eilanden.
Tor (Helmand), een plaats in de Afghaanse provincie Helmand
Tor (Spanje), een dorp in Alins, Pallars Sobirà, Lerida, Catalonië, Spanje

TOR kan verwijzen naar:
Reguliere Derde Orde van Franciscus van Assisi
Star Wars: The Old Republic

Zie ook 
 Thor (doorverwijspagina)
 Mm Hg (de oude benaming is torr)